Molossus (griechisch Μολοσσός) ist:
 in der griechischen Mythologie der Sohn von Neoptolemus and Andromache, er wird der Stammvater der Molosser
 der lateinische Ausdruck für einen Bewohner der Landschaft Molossis, siehe Molosser (Volk)
 der lateinische Ausdruck für eine antike Hunderasse, ebenfalls aus der Molossis, siehe Molosser (Hund)
 eine Gattung der Bulldoggfledermäuse, siehe Samtfledermäuse
 der Beiname eines epirischen Königs, siehe Alexander I. (Epirus)
 ein antiker Versfuß, das aus drei langen Silben besteht, siehe Molossus (Verslehre)

Siehe auch:
 Molossos